Le sigle ODAS peut désigner :

 OCA-DLR Asteroid Survey, un projet d'observation astronomique européen de 1996 à 1999,
 Observatoire national de l’action sociale, une association, en France,
 l'Office français d'exportation d'armement, une société anonyme, en France.

Sigle de 4 caractères